Pohrebnjak ist der Familienname folgender Personen:

 Andrij Pohrebnjak (* 1988), ukrainischer Fechter 
 Natalija Pohrebnjak (* 1988), ukrainische Sprinterin